Kaiserinsel steht für:

 Císařský ostrov, Moldauinsel in Prag
 Emperor Island, antarktischer Brutplatz von Kaiserpinguinen
 Kaiserswerth, Stadtteil von Düsseldorf
 Taiof Island, papua-neuguineische Insel
 Die Kaiserinsel, Zeitungsartikel von Julius Kaliski